Гіюмаа () — назва географічних об'єктів Естонії.
 Гіюмаа — острів у Балтійському морі.
 Гіюмаа — повіт на заході Естонії.
 Гіюмаа — волость, одиниця самоврядування в повіті Гіюмаа.